LBU – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto di Labuan, Labuan, Malaysia